Алекса́ндр Баба́ев:
 Бабаев, Александр Анатольевич (1936—2008) — российский геолог, лауреат Ленинской премии.
 
 Бабаев, Александр Степанович (род. 1922) — депутат Верховного Совета Латвийской ССР.